, nom qui signifie "nouvelle église" ou "église neuve" en français, peut désigner plusieurs lieux.
Le Morro da Igreja ("Mont de l'Eglise", en français) est situé au sud-est de l'État brésilien de Santa Catarina